Heimatblätter oder Heimatblatt steht für folgende Zeitschriften und Zeitungen:

Deutschland:
 Heimatblätter des Heimatbundes Arnsberg
 Bad Kreuznacher Heimatblätter
 Das Grabfeld (Bad Königshofen)
 Heimatblätter des Landkreises Diepholz
 Dülmener Heimatblätter
 Erzgebirgische Heimatblätter
 Freudenstädter Heimatblätter
 Godesberger Heimatblätter
 Hamburgische Geschichts- und Heimatblätter
 Hohenlimburger Heimatblätter
 Metzinger Heimatblätter
 Nordhäuser Nachrichten. Südharzer Heimatblätter
 Oberlausitzer Heimatblätter
 Heimatblätter. Zeitschrift des Heimatbundes für das Oldenburger Münsterland
 Heimatblätter für den Rhein-Sieg-Kreis
 Rüdersdorfer Heimatblätter
 Sächsische Heimatblätter
 Schmallenberger Heimatblätter
 Sollinger Heimatblätter

Österreich:
 Burgenländische Heimatblätter
 Mühlviertler Heimatblätter
 Oberösterreichische Heimatblätter
 Tiroler Heimatblätter
 Innviertler Heimatblatt